Världsmästerskapet i bandy för herrar 2015 var det 35:e världsmästerskapet i bandy för herrar. Vid FIB:s kongress under bandy-VM 2014 meddelades att Chabarovsk, Ryssland, var vald till arrangörsort. Det beslutades även att A-VM skulle spelas i månadsskiftet mars och april, vilket betydde att mästerskapet avgjordes efter ligaspelet i bland annat Sverige, Ryssland, Finland och Norge. B-VM avgjordes i månadsskiftet januari och februari.

Arrangörskandidater
5 december 2013 meddelade ryska AmurMedia (som citerar ryska Sportbox.ru) att spelort fastställts, efter beslut hos arbetsutskottet i FIB.

Kandidater till arrangemanget var följande:
Minsk, 
Helsingfors, 
Chabarovsk, 

Under augusti hade vitryska Minsk backat om sin kandidatur, och förbundet undersökte därefter de två andra kandidatstäderna närmare. Att Finland inte fullföljde sitt löfte om en inomhusarena i Helsingfors avgjorde till Chabarovsks fördel.

Placeringen vid 2014 års mästerskap avgör i vilken del av VM (A eller B) nationerna deltar i 2015.

Kvalificerade nationer 
Det finns inte så många länder i världen som spelar bandy, så alla som är med i Federation of International Bandy och kan ställa upp ett lag, får vara med i VM. Det förekommer alltså inga föregående kvaltävlingar. Däremot är länderna uppdelade i divisioner och grupper efter sina erfarenheter och tidigare VM-resultat. Bandy har inte heller genomgående några världsdelsförbund, varför uppdelningen i världsdelar nedan endast är gjord för att den geografiska fördelningen av de deltagande länderna kan vara intressant att känna till för läsaren.

Bandy-VM 2015 spelades i två divisioner (A-VM och B-VM), dessutom var varje division uppdelad i två grupper. Vinnaren av B-VM kvalificerade sig för 2016 års A-VM, medan förloraren i A-VM fick spela i B-divisionen 2016.

Afrika

Asien

Europa

Nordamerika 
 
 
Kanada lämnade återbud till sin plats i B-VM. Lettland som vann B-VM 2014 ersatte Kanada och deltar därmed i både A-VM och B-VM 2015.

A-VM 
I A-VM spelades matcherna 2×45 minuter.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel 
De 4 vinnarna av kvartsfinalerna gick till semifinal, medan de 4 förlorarna gjorde upp om plats 5-8.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Bronsmatch

Final

Slutställning

B-VM

Gruppspel

Grupp A
I Grupp A spelades matcherna 2×45 minuter.

Grupp B
I Grupp B spelades matcherna 2×30 minuter

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Match om sjundeplats 
Matchen spelades 2×30 minuter istället för standardtiden 2×45 minuter.

Match om femteplats 
Matchen spelades 2×30 minuter istället för standardtiden 2×45 minuter.

Match om åttondeplats 
Matchen spelades 2×30 minuter istället för standardtiden 2×45 minuter.

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

Skytteligan

A-VM 
Topp 10
1.  Andrej Kabanov, 15
2.  Jevgenij Ivanusjkin, 13
3.  Patrik Nilsson, 11
4.  Sergeij Yusupov, 11
5.  Nikolai Rustad Jensen, 9
6.  Sondre Bratvold Kristoffersen, 9
7.  Sergej Lomanov Jr, 9
8.  Daniel Andersson, 8
9.  Christian Waaler, 8
10.  Mikko Lukkarila, 7
Samtliga målskyttar
(Uppdaterad 2015-04-04)

B-VM 
Topp 10
1.  Johan Chang, 17
2.  Mikhail Dunaev, 15
3.  Alexander Savelyev, 15
4.  András Kordisz, 12
5.  Lauris Ziemins, 11
6.  Stephan den Brok, 10
7.  Robert Josef Thelin, 8
8.  Tsogtoo Shinebayar, 8
9.  Bayarsaikhan Jargalsaikhan, 7
10.  Artur Befus, 7
Samtliga målskyttar
(Uppdaterad 2015-02-07)

Referenser

Noter

Källor
 Bandy VM 2015 A-VMs resultat
 Bandy VM 2015 B-VMs resultat
 Bandy-VM i tre grupper tidigast 2012
 

2015 i Ryssland
Bandysäsongen 2014/2015
Sport i Chabarovsk
2015
Internationella bandytävlingar i Ryssland